Bohdanivka (en ) est un village situé dans le raïon de Brovary, lui-même situé dans l'oblast de Kiev, en Ukraine.

Historique 

Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Bohdanivka est pris sans combat de rue par les forces russes  mais essuie des bombardements. Le , un groupe de soldats russes commet des crimes à l’encontre de la population du village, tuant deux hommes et violant une femme.

Notes et références 

Village dans l'oblast de Kiev